RWI steht für:

 Rechtswissenschaftliches Institut, siehe Bibliothek des Rechtswissenschaftlichen Instituts der Universität Zürich
 Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung, außeruniversitäres Forschungsinstitut, siehe RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung
 Rheinisch-Westfälische Immobilien-Anlagegesellschaft (1966–1997)
 Bahnhof Wiesental (DS100-Code)

RWI